Ежи Мариан Кендзёра (), псевдоним JotKa (5 сентября 1947, Ченстохова) — скульптор и медальер, дизайнер интерьеров и ландшафтный дизайнер. Известен уникальными балансирующими скульптурами.

Биография 
В 1972 окончил школу Государственную Высшую школу изобразительных искусств (ныне Академия изящных искусств), участник отечественных и международных симпозиумов и фестивалей. В настоящее время является преподавателем ченстоховского Объединения школы искусств им. Яка Малчевского в Ченстохове. В 1997 году получил Премию им. Кароля Мярки.

Галерея работ

Примечания 

Родившиеся в Ченстохове
Медальеры Польши